Jeffrey Viel ou Jeffrey Truchon-Viel (né le  à Rimouski, province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2013-2014 || Phoenix de Sherbrooke || LHJMQ ||8 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ ||64 ||8 ||10 ||18 ||121 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ ||66 ||33 ||23 ||56 ||132 ||5 ||2 ||5 ||7 ||4
|-
| 2016-2017 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ ||63 ||35 ||25 ||60 ||117 ||11 ||10 ||5 ||15 ||16
|-
| 2017-2018 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ ||58 ||39 ||23 ||62 ||127 ||20 ||14 ||9 ||23 ||34
|-
| 2018-2019 || Barracuda de San José || LAH ||68 ||11 ||11 ||22 ||94 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
| 2019-2020 || Barracuda de San José || LAH ||54 ||13 ||17 ||30 ||103 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Barracuda de San José || LAH ||17 ||2 ||2 ||4 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sharks de San José || LNH || 11 || 0 || 0 || 0 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Barracuda de San José || LAH || 13 || 4 || 2 || 6 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sharks de San José || LNH || 34 || 3 || 2 || 5 || 114 || - || - || - || - || -

| 45 || 3 || 2 || 5 || 137 || - || - || - || - || -

Récompenses

LHJMQ 
2017-2018 : récipiendaire du trophée Guy-Lafleur

Ligue canadienne de hockey 
2017-2018 : nommé dans l'équipe d'étoiles du tournoi de la Coupe Memorial 2018

Références 

Naissance en janvier 1997
Naissance à Rimouski
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Phœnix de Sherbrooke
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Sharks de San José